Павел Абросимов:
 Абросимов, Павел Александрович (1901—1955) — советский военачальник.
 Абросимов Павел Александрович (Major) - соучредитель и сооснователь крупнейшего российского автодилера Major Auto и многопрофильного холдинга Major
 Абросимов, Павел Васильевич (1900—1961) — советский архитектор.